St Michael and all Angels (Berwick) - kerk in Berwick, Groot-Brittannië 
 St Michael and all Angels (Withyham) - kerk in Withyham, Groot-Brittannië

Zie ook
 Michaëlskerk (doorverwijspagina)